Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2010 — пятый женский чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин. Турнир прошел с 24 по 27 февраля 2010 года, в норвежском городе Драммен.
В чемпионате мира участвовало 6 команд, которые сыграли групповой турнир в один круг. По результатам группового турнира команды, заявшие 3 и 4 место разыграли бронзу, а две лучшие — золото. Впервые за пять турниров в финале сборная Швеции обыграла сборную России лишь в овертайме.

Групповой турнир

Результаты матчей

Финальный турнир

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

Источник: www.rusbandy.ru

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Чемпионат мира среди женских команд — 2010
 Женский чемпионат мира 2009/10 на bandysidan.nu

2010
2010 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии
Февраль 2010 года